Fitzpatrick House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fitzpatrick House (Lockport, Illinois), NRHP-ID 84001170
 Fitzpatrick House (Mooresville, Tennessee), NRHP-ID 82003992